Quinsac – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Akwitania, w departamencie Dordogne
 Quinsac – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Akwitania, w departamencie Gironde